Тыр — посёлок в Ульчском районе Хабаровского края, административный центр Тырского сельского поселения.

География 
Расположен на правом берегу реки Амур, примерно в 100 км от его устья.

История 

В средние века коренные народы Приамурья. Притартарский пролив (Монгольский пролив) — как народы тунгусо-маньчжурской языковой группы, так и нивхи — были известны в Китае под собирательным названием «дикие чжурчжэни».

В XIII—XIV веках монгольские правители Китая (династия Юань) организовывали экспедиции на нижний Амур, где у нынешнего села Тыр они в 1263 году основали свою «Ставку маршала восточных походов», и примерно в то же время возвели кумирню.

В XV веке в этом же месте несколько экспедиций минской династии возвели буддийский храм Гуаньинь и установили стелы (так называемые Тырские стелы). Как и их юаньские предшественники, эти памятники находились на Тырском утёсе, за южной окраиной современного посёлка Тыр.

Однако подчинение местных племён минским властям было довольно номинальным; после отбытия китайцев и пожара в храме, он не был восстановлен местными жителями.

В конце XIX века Тырские стелы были перевезены во Владивосток, в музей Общества изучения Амурского края. На месте бывших храмов неоднократно проводились археологические раскопки.

Население 

По сведениям словаря Брокгауза и Ефрона, в XIX веке коренным населением села были гиляки (нивхи).

Инфраструктура 
Администрация поселения.

Транспорт 
Река Амур связывает Тыр почти со всеми населёнными пунктами района, с городами Николаевском-на-Амуре, Комсомольском-на-Амуре, Амурском и Хабаровском.

Примечания

Ссылки 

 Администрация Ульчского района
 Ульчский район на сайте Хабаровского края

Населённые пункты Ульчского района
Населённые пункты на Амуре